Duel heißen folgende geographischen Objekte:

 Duel (Gemeinde Paternion), Ortschaft von Paternion, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Duel (Gemeinde Rosegg), Ortschaft von Rosegg, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Duel (Gemeinde Velden am Wörther See), Ortschaft und Katastralgemeinde von Velden am Wörther See, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Duel (Gemeinde Villach), Ortsteil von Villach, Kärnten
 Duel (Gemeinde Wernberg), Ortschaft von Wernberg, Bezirk Villach-Land, Kärnten

Bauwerke:
 Duel (Befestigungsanlage), eine spätantike Befestigungsanlage in der Marktgemeinde Paternion, Kärnten

Filme:
  Duell (Film), Film von 1971, Originaltitel Duel

Personen:
 Pete Duel (1940–1971), US-amerikanischer Schauspieler

DUEL bezeichnet:

 DUEL, Musik-Comedy-Gruppe aus Frankreich

Siehe auch:
 Duell (Begriffsklärung)